Vorschuss bezeichnet

 Vorschuss (Wirtschaft), bei Verträgen die Vorauszahlung des Gläubigers auf noch nicht erbrachte Leistungen des Schuldners,   
 Vorschuss (Recht), im Gerichtswesen die Vorauszahlung von Gerichts- oder Anwaltskosten.